Beveren steht für:

 Van Beveren, eine Kaninchenrasse
 KSK Beveren, ein ehemaliger belgischer Fußballverein

Beveren ist der Name folgender Orte:
 Beveren, Gemeinde in Belgien
 Beveren, Stadtteil von Alveringem in Belgien
 Beveren, Stadtteil von Roeselare in Belgien
 Beveren, Stadtteil von Waregem in Belgien

Beveren bzw. van Beveren ist der Familienname folgender Personen:
 Hubert de Beveren, Statthalter des Herzogtums Kurland in Tobago bis 1659
 Charles van Beveren (1809–1850), flämischer Porträt-, Historien- und Genre-Maler der Romantik
 Jan van Beveren (1948–2011), niederländischer Fußballtorhüter, Sohn von Wil van Beveren
 Tim van Beveren (* 1961), deutscher Journalist, Sachbuchautor, Regisseur und Pilot
 Wil van Beveren (1911–2003), niederländischer Leichtathlet und Sportjournalist, Vater von Jan van Beveren

Siehe auch:

 Bevern